Il Libro delle strade e dei Reami (, Kitāb al-Masālik wa'l-Mamālik) è il nome dato a diversi testi in lingua araba medievale che trattano di geografia.

 Libro delle strade e dei Reami — genere della letteratura geografica arabo-persiana medievale.
 Libro delle strade e dei Reami, scritto nel IX secolo da Ibn Khordadbeh.
 Libro delle strade e dei Reami, scritto nel X secolo da Istakhri.
 Libro delle strade e dei Reami, scritto nel XI secolo da al-Bakri in Spagna.
 Libro delle strade e dei Reami, scritto nel X secolo da Ibn Hawqal.
 Libro delle strade e dei Reami, scritto nel X secolo da al-Hasan ibn Ahmad al-Muhallabi.
 Libro delle strade e dei Reami, scritto nel X secolo da Muhammad ibn Yūsuf al-Warrāq.
 Libro delle strade e dei Reami, scritto del IX secolo da Ahmad ibn al-Harith al-Kharraz (al-Khazzaz).
 Libro delle strade e dei Reami, scritto nel X secolo da Abu Abdallah Jayhani.

Pagine di disambiguazione